Belle Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Belle Township (Nebraska)
 Belle Township (Oklahoma)
 Belle Township (South Dakota)

Siehe auch:
 La Belle Township
 Bell Township